Wielowieś („Großdorf“) ist Name folgender polnischer Orte:
Wielowieś, Dorf und Sitz der Gmina Wielowieś in der Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Langendorf, Kreis Groß Wartenberg, Schlesien
Wielowieś (Zalewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Zalewo, bis 1945: Dittersdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
Wielowieś (Krotoszyn) (Wielowies), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Krotoszyn
Wielowieś (Międzychód) (Großdorf), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Międzychód
Wielowieś (Sieroszewice) (Wielowies), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Sieroszewice
Wielowieś (Gniewkowo) (Gut Großendorf), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Gniewkowo
Wielowieś (Pakość), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Pakość
Wielowieś (Sulęcin), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gmina Sulęcin, bis 1945: Langenpfuhl, Kreis Oststernberg, Brandenburg
Wielowieś (Ścinawa) (Bielwiese), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Ścinawa
Wielowieś (Syców) (Langendorf), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Syców